J58 steht für:

 Pratt & Whitney J58, ein Turbostrahltriebwerk
 den Johnson-Körper J58, das erweiterte Dodekaeder

Abkürzung